het uitladen van goederen; zie Laden en lossen
 Lossen (Bijbel), een handeling om armen te beschermen tegen uitbuiting, beschreven in de Hebreeuwse Bijbel
 Lossen (eiland), een Zweeds eiland
 Lossen (wielrennen), een term waarmee wordt bedoeld dat een wielrenner het tempo van het peloton niet meer kan bijhouden